Langayo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Langayo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Langayo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar